A6 може означати:

 A6 — поширений формат паперу.
 A6 — в музиці: ля 6-ї октави.
 A6 — в шахах: клітка дошки.
 A6 — назва автобанів в Європі (автобан № 6).
 Автомагістралі:
 A6 — автомагістраль в Англії.
 A6 — автомагістраль, що пролягає від французько-німецького кордону до німецько-чеського кордону.
 A6 — шосе в Хорватії.
 Товари:
 Audi A6 — автомобіль компанії Audi.
 Maserati A6 — автомобіль компанії Maserati.
 Apple A6 — двоядерний мікропроцесор компанії Apple.